8-й национальный чемпионат Белоруссии по футболу был разыгран с 12 апреля по 31 октября 1998 года. Победителем впервые стал могилёвский «Днепр-Трансмаш».

Участники

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
Высший дивизион чемпионата переименован из Первой лиги в Высшую лигу.

Клубы, вышедшие в Высшую лигу из второго дивизиона:
 «Гомель» (1-е место во Второй лиге сезона 1997)
 «БАТЭ (Борисов)» (2-е место во Второй лиге сезона 1997, дебютант высшей лиги)

Клубы, покинувшие Высшую лигу по итогам сезона 1997:
 «Атака (Минск)» (расформирован)
 «Трансмаш (Могилёв)» (объединён с «Днепром» в «Днепр-Трансмаш»)

Переименования команд:
 Мозырский МПКЦ сменил название на «Славия».

Итоговая таблица

Результаты матчей

Статистика 
 Самый посещаемый клуб — «Гомель» (средний показатель — 6097 зрителей).
 Самый низко посещаемый клуб — «Динамо-93» (средний показатель — 2321 зритель).
 На счету хозяев 103 выигрыша (59,2 %), гостей — 71 (40,8 %).
 Самый успешный клуб в домашних матчах — «Днепр-Трансмаш» (38 очков из 42).
 Самый успешный клуб в выездных матчах — «Днепр-Трансмаш» (29 очков из 42).
 Самый популярный счёт — 1:0 (45 матчей).
 Наибольшее количество крупных побед — «Днепр-Трансмаш» (7).
 Наибольшее количество крупных поражений — «Коммунальник» (9).
 174 футболиста забили как минимум один мяч.
 Зафиксировано 11 хет-триков и 64 дубля.
 Реализовано 40 пенальти из 57 назначенных (70,2 %).
 Самая крупная победа — 6:0 (матчи БАТЭ — «Динамо Брест», «Белшина» — «Нафтан-Девон» и «Торпедо Минск» — «Коммунальник»).
 Самый крупный счёт — 6:3 (матч «Динамо Брест» — «Молодечно»).

Лучшие бомбардиры

Гол+Пас

Символические команды 
 Команда А
Астапчик — Свердлов, Кононов, Тимофеев, Климович — Горовой, Лихтарович, Чумаченко, Лисовский — Яромко, Василюк
 Команда Б
Жемчугов — Скрипченко, Болтрушевич, Шунейко, Ковалевич — Кукар, Градобоев, Балашов, Невинский — Мазур, Стрипейкис

Примечания

См. также 
 Первая лига Белоруссии по футболу 1998
 Вторая лига Белоруссии по футболу 1998
 Кубок Белоруссии по футболу 1997/1998
 Кубок Белоруссии по футболу 1998/1999

Ссылки 
 На klisf.info
 На www.rsssf.com
 Статистика на teams.by

Чемпионат Белоруссии по футболу
Футбол в Европе в 1998 году
Спорт в Белоруссии в 1998 году